Вонокласи () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-запад. Площадь общины составляет 3,03 км². Население — 495 чел. (2010).

История 
Первое упоминание об общине датируется 1227 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 

Населённые пункты Среднечешского края